|-
| 163201 - || || 12 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163202 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163203 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163204 - || || 10 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163205 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163206 - || || 9 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163207 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163208 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163209 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163210 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163211 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163212 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163213 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163214 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163215 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163216 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163217 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163218 - || || 11 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163219 - || || 13 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163220 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163221 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163222 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163223 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163224 - || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163225 - || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163226 - || || 9 de març de 2002 || Nogales || Tenagra II
|-
| 163227 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163228 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163229 - || || 10 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163230 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163231 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163232 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163233 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163234 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163235 - || || 15 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163236 - || || 15 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163237 - || || 15 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163238 - || || 15 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163239 - || || 10 de març de 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 163240 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163241 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163242 - || 2002 FE || 16 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163243 - || || 18 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163244 - || || 18 de març de 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 163245 - || || 18 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163246 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163247 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163248 - || || 30 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163249 - || 2002 GT || 3 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163250 - || || 4 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163251 - || || 10 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163252 - || || 14 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163253 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163254 - || || 13 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163255 - || || 6 d'abril de 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 163256 - || || 2 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163257 - || || 2 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163258 - || || 3 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163259 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163260 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163261 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163262 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163263 - || || 9 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163264 - || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163265 - || || 9 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163266 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163267 - || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163268 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163269 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163270 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163271 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163272 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163273 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163274 - || || 11 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163275 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163276 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163277 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163278 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163279 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163280 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163281 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163282 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163283 - || || 12 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163284 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163285 - || || 12 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163286 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163287 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163288 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163289 - || || 13 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163290 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163291 - || || 13 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163292 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163293 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163294 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163295 - || 2002 HW || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163296 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163297 - || || 17 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163298 - || || 18 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163299 - || || 18 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163300 - || || 5 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

3